Pawel steht für:
 Pawel, slawische Variante von Paul
 Pawel, Projektname von Paul Kominek (* 1978), deutscher Musiker und DJ

Pawel ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Pawel (* 1961), deutscher Schriftsteller und Unternehmer
 Henning Pawel (1944–2022), deutscher Kinderbuchautor
 Jaro Pawel (1850–1917), österreichischer Turnpädagoge und Germanist

Siehe auch:
 Pawel-Rammingen
 Pavel